Rolling Fork désigne :

Rolling Fork, une ville située dans le Mississippi ;
la rivière Rolling Fork, dans l’Arkansas.